Leo VI kan avse:
Leo VI (påve)
Leo VI (bysantinsk kejsare)
Levon VI